Гърди може да се отнася до:

 Гръден кош
 Гърди при жените
 Гърди при насекомите
 Гърди при птиците